Cinema
 The Silver Lining (1919), filme mudo de A. E. Coleby
 The Silver Lining (1932), filme com Maureen O'Sullivan e Betty Compson

Música
 The Silver Lining (álbum), da banda Soul Asylum
 Silver Lining (Crazy 'Bout You), canção gravada por Jessie J